Willis Island (Australië), een van de Koraalzee-eilanden van Australië
 Willis Island (Canada), een eiland voor de kust van Newfoundland, Canada